Павлищево — название населённых пунктов в России:

 Павлищево — деревня в Износковском районе Калужской области.
 Павлищево — деревня в Медынском районе Калужской области.
 Павлищево — деревня в Юхновском районе Калужской области.
 Павлищево — деревня в Можайском районе Московской области.
 Павлищево — деревня в Бежаницком районе Псковской области.